Эта статья о городке в Канаде. Для информации о городке во Франции, см. Амбрён (Франция)

Амбрён (фр./англ.: Embrun'') — город в провинции Онтарио, недалеко от Оттавы, столицы Канады.

Население города составляет ок. 6770 жителей, но город растёт: строятся новые дома и магазины.

Город Амбрён назван в честь города Амбрён во Франции.

Амбрён имеет несколько школ и растет быстро.

Большая часть населения Амбрёна франкоязычная, хотя в Амбрёне есть англоязычные жители.

Города-побратимы 
  Эмбрён (Франция)

Примечания 

Города Онтарио